Бабице () — небольшая деревня, расположенная в Среднечешском крае Чехии. Насчитывает около 300 жителей.

Население

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края